Untermoosen ist der Ortsname von

 Untermoosen (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Untermoosen (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern